Rosemount (Minnesota)
Rosemount (Ohio)

Veja também
Rosemont

Desambiguação